Stettenhofen bezeichnet:

 Stettenhofen (Langweid), ein Pfarrdorf und Ortsteil der Gemeinde Langweid am Lech im Landkreis Augsburg, Bayern
 Joachim von Stettenhofen (1742–1813), österreichischer Landwirt und Hofbeamter

Siehe auch:
 Stettenhof